SF-Klasse steht als Abkürzung für:
 Schadenfreiheitsklasse, Einteilung in der Kfz-Versicherung
 Steindruckfestigkeitsklasse, Eigenschaft von Mauersteinen

Abkürzung